Японский этап FIA WTCC — одно из официальных соревнований чемпионата мира среди легковых автомобилей, в последний год своего существования проводившееся на трассе Twin Ring Motegi в Японии.

История 
Японский приз вошёл в календарь чемпионата мира среди легковых автомобилей в 2008 году, когда организаторы серии начали постепенно расширять осеннюю азиатскую часть сезона, до того представленной лишь соревнованиями в Макао. Первые гонки прошли на трассе Окаяма, а в 2011 году соревнование перебралось на Судзуку, сначала воспользовавшись короткой версией трассы, а в 2014 году попробовав себя и на полноценной трассе Гран-при. Через год соревнование переместилось на третью трассу — Twin Ring Motegi в префектуре Тотиги.

За годы проведения соревнования самым успешным пилотом в его рамках является нидерландец Том Коронель, трижды поднимавшийся на верхнюю ступень пьедестала. Среди марок наиболее успешны пилоты BMW, выигравшие за это время шесть гонок.

Победители прошлых лет

Ссылки 
 Архив результатов на сайте серии